Sartorius steht für:
 Sartorius (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Musculus sartorius, einer der vorderen Skelettmuskeln des Oberschenkels
 Sartorius Point, Halbinsel in der Antarktis
 Sartorius (Gesetzessammlung), Gesetzessammlung zum deutschen Staats- und Verwaltungsrecht
 Sartorius (Unternehmen), deutscher Pharma- und Laborzulieferer

Siehe auch:
 Sartori
 Sartorio
 Sartory